Szczyty w Polsce
 Trzy Kopce (696 m n.p.m.) – szczyt w Beskidzie Niskim
 Trzy Kopce – szczyt w Beskidzie Sądeckim
 Trzy Kopce (1082 m) – szczyt w Beskidzie Śląskim
 Trzy Kopce (894 m) – szczyt w Beskidzie Wyspowym
 Trzy Kopce (1216 m) – szczyt w Beskidzie Żywieckim
 Trzy Kopce (1279 m) – szczyt w Gorcach
 Trzy Kopce (1022 m) – szczyt na Pogórzu Gubałowskim
 Trzy Kopce Wiślańskie (810 m) – szczyt w Beskidzie Śląskim

 Miejscowości
 Trzy Kopce – leśniczówka w województwie wielkopolskim
 Trzy Kopce – osada w województwie kujawsko-pomorskim
 Trzy Kopce – wieś w województwie podlaskim

 Inne
 Trzy Kopce – przełęcz w Pieninach